Societatea Scriitorilor Târgovișteni este o grupare de intelectuali care reprezintă continuitatea Școlii de la Târgoviște. Societatea a luat ființă în martie 2006, pe lângă redacția revistei Litere, fiind fondată de către Mircea Horia Simionescu, Mihai Stan, Tudor Cristea, George Coandă, Victor Petrescu, Emil Stănescu, Dan Top, Mihai Gabriel Popescu și Grigore Griogore, devenind cea mai importantă entitate de recunoaștere a valorilor literare sau culturale din județul Dâmbovița.

Istorie 
Printre primii membri se numără Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi, Iulian Filip, Victor Romanciuc, Ianoș Țurcanu, Barbu Cioculescu, George Anca, Henri Zalis, Florentin Popescu, Marin Ioniță, Emil Vasilescu, Sultana Craia, Gheorghe Buluță, George Corbu, Daniel Drăgan, Mircea Anghelescu, Liviu Grăsoiu, Mircea Constantinescu etc.

Premiile SST

Legături externe 
Website oficial

(WorldCat Identities) worldcat.org SST

Biblioteca Societății Scriitorilor Târgovișteni

Mostenirea Vacarestilor

SST pe Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România - UZP.org.ro

Bibliografie 

 Mihai Stan, Victor Petrescu, George Coandă: Societatea Scriitorilor Târgovișteni. Din istoria unei grupări literare, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2015

 George Toma Veseliu: Continuatorii Școlii literare și artistice de la Târgoviște, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2016

 SOCIETATEA SCRIITORILOR TARGOVISTENI< LITERE- Istoria unei reviste de cultura dambovitene (2000-2015), Editura SemnE, Bucuresti, 2015

 SCRIITORI din GENERAȚIA 2000 Gruparea literară BIBLIOTHECA – LITERE – SOCIETATEA SCRIITORILOR TÂRGOVIȘTENI

 O istorie a Societății Scriitorilor Târgovișteni în interviuri

 SOCIETATEA SCRIITORILOR TARGOVISTENI este o asociație literară și culturală de care sunt extrem de mândrii cetățenii din județul Dâmbovița

 Gruparea literară SOCIETATEA SCRIITORILOR TÂRGOVIȘTENI

 Marian Petcu: Istoria jurnalismului din România în date: enciclopedie cronologică, Polirom, 2012
 Victor Petrescu: Dicționar general al literaturii dâmbovițene - (1508-2020), Editura Bibliotheca, 2022

Fondări în 2006
Târgoviște